Hamme ist der Name folgender Orte:

 Hamme (Fluss), Fluss in Niedersachsen
 Hamme (Belgien), Stadt in Belgien 
 Hamme (Bochum), Stadtteil von Bochum, Nordrhein-Westfalen

Hamme ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Ernst op dem Hamme gen. von Schoeppingk (1749–1818), russischer Adliger, Gutsherr und Staatsmann
 Dmitri Ottowitsch op dem Hamme gen. von Schoeppingk (1823–1895), russischer Ethnologe, Mythologe und Archäologe
 Helgo Meyer-Hamme (* 1942), deutscher Mediziner
 Hermann von Hamme († 1439/1440), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Domherr
 Jean Van Hamme (* 1939), belgischer Autor
 Johannes Meyer-Hamme (* 1975), deutscher Geschichtsdidaktiker und Historiker
 Meinhart von Hamme, deutscher Soldat und Dichter 
 Otto Friedrich op dem Hamme gen. von Schoeppingk (1790–1874), deutsch-baltischer Adliger und Generalmajor
 Peter von Hamme (1880–1936), deutscher Maler
 Tymmo von Hamme, deutscher Burgherr, siehe Lütjensee #Geschichte
 V. Van Hamme (1897–??), belgischer Gewichtheber 

Hamme steht für:
 den Bestandteil einer Sense, siehe Sense (Werkzeug) #Bestandteile
 Schinken

Siehe auch:
 Op dem Hamme gen. von Schoeppingk, deutsch-baltisches Geschlecht